25 розыгрыш Кубка России по футболу среди женщин

Отборочный тур 
СФК «Паруса Балтики» (Калининград) — «Альфа-09» (Калининград) 7:0

Турнирная сетка

Матчи

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира 
без учета мячей забитых в сериях послематчевых пенальти

Примечания

Ссылки 
 РФС

Кубок России по футболу среди женщин
2017 год в женском футболе
Футбол в России в 2017 году
События 20 мая
Май 2017 года